Niemcy:
 Sondershausen – miasto w kraju związkowym Turyngia, siedziba powiatu Kyffhäuser
 Sondershausen – były powiat Landkreis Sondershausen
 Sondershausen – były powiat Kreis Sondershausen w latach 1952-1990

Inne:
 Sondershausen – pałac

Zobacz też:
 Schwarzburg-Sondershausen